Heidi Albertsen – supermodella danese
 Georg Albertsen – ginnasta danese
 Roger Albertsen – calciatore e allenatore di calcio norvegese